Die Liste der Bodendenkmale in Rietz-Neuendorf enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Rietz-Neuendorf und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Rietz-Neuendorf aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Rietz-Neuendorf
Rietz-Neuendorf